Zdeněk Kudrna è il nome di diverse persone:
Zdeněk Kudrna (1946-1982) – pilota motociclistico cecoslovacco
Zdeněk Kudrna (1974) – allenatore ed ex giocatore di hockey su ghiaccio ceco